RDC Semiconductor Co., Ltd. (коротко RDC) — тайваньская компания, основанная в 1997 году. Компания специализируется на выпуске 16/32-битных микропроцессоров и микроконтроллеров с ядром x86, обладающих низкой потребляемой мощностью.

Помимо выпуска 80188/186 микроконтроллеров, полностью совместимых с аналогичными продуктами известных производителей (Am186EM, Am188ES и др.), компания RDC разрабатывает и выпускает собственные оригинальные микроконтроллеры.

Микроконтроллер R8610

Описание 
Микроконтроллер R8610 построен по 32-битной RISC архитектуре и имеет совместимость с 16/32‑битными x86-платформами Microsoft Windows, Linux и др. На кристалл интегрирован кэш первого уровня размером 16 Кб, SDRAM/ROM контроллер памяти, MAC контроллер Fast Ethernet 10/100, USB 2.0 хост контроллер, UART контроллер, сторожевой таймер, LPC/FWH совместимый интерфейс. Фактически R8610 представляет собой готовую x86 совместимую систему на кристалле.

Характеристики 

 32-битная RISC архитектура (80486SX совместимое ядро)
 6-ступенчатый конвейер
 Тактовая частота 25…150 МГц
 2 Ethernet-контроллера MAC (IEEE 802.3u, IEEE 802.3x)
 2 8259-совместимых контроллера прерываний
 2 8237-совместимых контроллера прямого доступа к памяти DMA
 PCI 2.1 контроллер (3 устройства на шине)
 SDRAM контроллер (PC100/PC133)
 1 последовательный порт UART (16-байтный FIFO буфер)
 2 порта USB 2.0
 X-Bus интерфейс
 LPC интерфейс
 56 программируемых портов ввода-вывода
 3 независимых 8254-совместимых таймера-счётчика
 Потребляемая мощность менее 1 Вт

Микроконтроллер R8830

Описание 
Микроконтроллеры серии R88xx основаны на 16-битном ядре с RISC архитектурой совместимой с 80С186/188/EM/ES/ED микропроцессорами.

Характеристики 
 Тактовая частота 40 МГц
 Напряжение питания 5В
 2 DMA канала
 2 порта UART
 2 внешних прерывания
 Сторожевой таймер

Ссылки 
 Домашняя страница RDC Semiconductor 

Компании Тайваня
Производители микропроцессоров
Производители электроники Тайваня